Steirer steht für:

 die Bewohner der Steiermark
 Steirischer (Tanz), ein Volkstanz, mit zahlreichen Regionalformen
 Steireranzug, ein Trachtenanzug

sowie:
 Johann Steirer (1894–1958), österreichischer Politiker

Siehe auch: Steyrer